Supervisionando a Sociedade é o primeiro álbum de estúdio lançado no ano de 1997, do rapper, Sabotage .

Faixas 
Na Correria
Na Mira da Sociedade
Rap Sem Exclusão
Rap Nacional 2000º

Álbuns de 1997
Canções gravadas por Sabotage (cantor)